Fryzja (Friesland) – kraina historyczna w Holandii i Niemczech
 Fryzja (Friesland) – prowincja w Holandii
 Friesland – powiat w Niemczech, w Dolnej Saksonii
 Friesland – typ holenderskich niszczycieli z okresu zimnej wojny
 Friesland – wieś w USA, w stanie Wisconsin

Zobacz też 
 Frisland